N4, N4, N-4 ou N04 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fairey N.4, un hydravion de reconnaissance britannique ;
 N 4, un sous-marin de la Regia Marina.

Énergies 
 Réacteur nucléaire à eau pressurisée N4.

Examen 
 Le N4 est un niveau de maîtrise du Japonais dans le barème JLPT.

Plongée sous-marine 
 Niveau IV capacitaire de plongée subaquatique délivré par la FFESSM.

Sciences 
Chimie
 N4, formule du tétrazote.

Médecine 
 Quatrième type de neuraminidase dans le virus de la grippe ;
 Syndrome néphrotique (N04), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aviation
  ;
 .

Bus
 Ligne N04 du bus Noctis du réseau bruxellois.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
, Numéro 4 ou 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres